Le tellière est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : 34 × 44 cm.

Il tire son nom du chancelier Michel Le Tellier qui imposa ce format aux administrations françaises.

C'est un format de papier employé surtout pour les impressions de bureau et pour les pétitions. Il est aussi utilisé par l'administration en mairie, en sous-préfecture, ou par l'IGN pour les cartes ou plans.

Telliere